Comité révolutionnaire peut désigner :
 le Comité révolutionnaire central, parti politique français fondé en 1881 ;
 le Comité révolutionnaire de Laval, créé en 1793 ;
 le Comité révolutionnaire de Nantes, créé en 1793 ;
 le Comité révolutionnaire provisoire polonais créé en 1920 ;
 le Comité révolutionnaire d'unité et d'action algérien, fondé en 1954 ;
 le Comité révolutionnaire (Yémen), créé en 2015.

Voir aussi
 Comité central révolutionnaire bulgare fondé en 1869 ;
 Comité militaire révolutionnaire, fondé en Russie  en 1917.